Vanilla – genere di piante della famiglia delle Orchidacee
 Vanilla – casa discografica
 Vanilla – termine che si riferisce a coloro che si limitano a praticare il sesso di tipo tradizionale
 Vanilla software – termine che si riferisce a software privi di alterazioni o personalizzazione